Gingen ist ein deutscher Ortsname:
 Gingen an der Fils, Gemeinde im Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg, Deutschland
 Gingen, Dorf im Kreis Lyck, Ostpreußen, seit 1945: Ginie im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen